Канчала́н  — село в Анадырском районе Чукотского автономного округа России. Образует сельское поселение Канчалан.
 
Название села произошло от  — «единственный».

Географическое положение 
Расположено на юге округа, в нижнем течении одноимённой реки. Расстояние до окружного центра составляет ок. 60 км.

Население

Транспорт 
Завоз грузов происходит в период летней навигации речным транспортом, зимой устраивается автозимник по льду Анадырского лимана.
Пассажирские перевозки осуществляются воздушным путём посредством рейсового вертолёта.

Экономика и социальная инфраструктура 
Основное занятие жителей — оленеводство и рыболовство. Жители Канчалана сохранили традиционный уклад оленеводов, в окрестностях посёлка кочуют несколько оленеводческих бригад со стадами, принадлежащих муниципальному сельхозпредприятию «Канчаланское» (С 1932 года Канчаланское кочевье,. С 1933 года сельхозартель "Заря". На базе "Угляткак" село Уэлькаль и сельхозартель "Заря" село Канчалан - образован в 1952 колхоз "Заря". С 1960 по 1990-е гг.  совхоз "Канчаланский". С 25 мая 1967 года - Ордена Трудового Красного знамени совхоз «Канчаланский»).
 
В селе есть средняя школа-интернат, детский сад, почта, узел связи, дом культуры, магазин, пекарня, гостиница, кафе «Атланта». С 1949 года (1955 года) действует метеорологическая станция.

К 2005 году в сельском поселении весь жилой фонд был капитально отремонтирован, построено 110 новых индивидуальных домов.

Улицы села: Набережная, Пионерская, Тундровая, Украинская, Центральная, Школьная, Юбилейная.

Действующий Храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

Примечания

Ссылки 
 О. Николаев «Путешествие в страну оленью». Труд. № 238 за 22.12.2006
 
 
 Канчалан 
 Село на сайте Администрации Анадырского района 

Населённые пункты Анадырского района